Авторадио может означать:
 «Авторадио» — российская радиостанция.
 «Авторадио» — белорусская радиостанция.